Янгикурган () — городской посёлок (с 1976 года), административный центр Янгикурганского района Наманганской области Узбекистана.

География 
Посёлок расположен в 16 км от железнодорожной станции Чартак (на линии Наманган — Учкурган).

Население

Ссылки 

Посёлки городского типа Наманганской области